Степановский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Степановский сельсовет — Башкортостан, Аургазинский район.
 Степановский сельсовет — Красноярский край, Ирбейский район.
 Степановский сельсовет — Калужская область, Медынский район.
 Степановский сельсовет — Кировская область, Орловский район.
 Степановский сельсовет — Костромская область, Галичский район.
 Степановский сельсовет — Московская область, Дмитровский район (до 1954).
 Степановский сельсовет — Московская область, Ногинский район (до 1994).
 Степановский Второй сельсовет — Оренбургская область, Ногинский район.
 Степановский сельсовет — Оренбургская область, Оренбургский район.
 Степановский сельсовет — Оренбургская область, Переволоцкий район.
 Степановский сельсовет — Оренбургская область, Ташлинский район.
 Степановский сельсовет — Пензенская область, Бессоновский район.
 Степановский сельсовет — Пензенская область, Лунинский район.
 Степановский сельсовет — Пермский край, Кудымкарский район.
 Степановский сельсовет — Тамбовская область, Ржаксинский район.
 Степановский сельсовет — Томская область, Верхнекетский район.